The White Sister est le titre de plusieurs œuvres :
 The White Sister, roman de Francis Marion Crawford
 The White Sister, pièce de Walter Hackett et Francis Marion Crawford, tirée du roman
 Dans les laves du Vésuve (The White Sister), film muet réalisé par Henry King en 1923
 La Sœur blanche (The White Sister), film réalisé par Victor Fleming en 1933